Деріен Гетчер (,  4 червня 1972, Стерлінг Гайтс, Мічиган) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду США. Згодом тренер «Філадельфія Флаєрс».

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1989 року.

1990 року був обраний на драфті НХЛ під 8-м загальним номером командою «Міннесота Норт-Старс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Міннесота Норт-Старс», «Даллас Старс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Філадельфія Флаєрс».

Загалом провів 1178 матчів у НХЛ, включаючи 133 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США, провів 29 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1997.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Даллас Старс» — 1999.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 2003.
 Член залу слави хокею США — 2010.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Задрафтовані «Міннесота Норз-Старс»
Американські хокейні тренери
Тренери «Філадельфія Флаєрс»
Спортсмени з Мічигану